Henryk Windsor (1900-1974) – młodszy brat królów Edwarda VIII i Jerzego VI, książę Gloucester
 Henryk Windsor (ur. 1984) – powszechnie znany jako książę Harry, wnuk królowej Elżbiety II